Unisław peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Unisław, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie, chef-lieu de la gmina d'Unisław ;
 Unisław, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.